Djem désigne notamment :
 le Cem, un rituel religieux.
 les Djem, un peuple présent au Cameroun et en République du Congo.
 le djem (ou ndjem), une langue bantoue.
 Djem (1459-1495), fils du sultan Ottoman Mehmed II.
 Deux localités du Cameroun :
 Djem, village de la commune de Banyo, dans la région de l'Adamaoua et le département du Mayo-Banyo.
 Djem, village de la commune de Galim-Tignère, dans la région de l'Adamaoua et le département du Faro-et-Déo.
 Djem, village du Burkina Faso.